Кошаркашка лига Србије у сезони 2009/10. је треће такмичење организовано под овим именом од стране Кошаркашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Друга лига Србије.

Први део такмичења

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Суперлига Србије

Група А

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Група Б

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Бараж за пласман у Јадранску лигу

Разигравање за титулу (Плеј-оф)

Полуфинале

Финале

Референце 

Кошаркашка лига Србије
Сезона 2008/09. у српској кошарци